

Історія 
Край утворений 1 липня 2021 року шляхом об'єднання республіканського міста Валмієра та Беверінського, Буртнієкського, Коценського, Мазсалацського, Наукшенського, Руїєнського та Стренчського країв, після адміністративно-територіальної реформи Латвії 2021 року.

Внутрішній поділ  
 5 міст - Валмієра, Мазсалаца, Руїєна, Седа, Стренчі
 26 волостей

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт краю Латвійської Республіки